Moscati est un patronyme italien porté notamment par :

 Joseph Moscati (1880-1927), médecin italien et saint de l'Église catholique romaine ;
 Pietro Moscati (1739-1824), médecin et homme politique italien ;
 Sabatino Moscati (1922-1997), archéologue italien spécialiste du monde oriental.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien